Ива́н Матве́евич Петро́в:
 Петров, Иван Матвеевич  (1778—1835) — генерал-майор, участник войн против Наполеона.
 Петров Иван Матвеевич (1803—1838) — российский поэт, прозаик, издатель.